Berkt (Bernheze), een buurtschap in de gemeente Bernheze in de provincie Noord-Brabant
Berkt (Veldhoven), een buurtschap in de gemeente Veldhoven in de provincie Noord-Brabant